Рекорди України зі змішаного естафетного бігу 4×400 метрів визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетичними квартетами у складі двож чоловіків та двох жінок на біговій доріжці стадіону, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – 4×400 метрів (змішана)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – 4×400 метрів (змішана)

Примітки

Джерела 

 

Змішана